

Азово — село, Азовський німецький національний район, Омська область
 Азово — присілок, Архангельський район, Башкортостан